Вечером 3 марта 2021 года на юге Лондона пропала 33-летняя директор по маркетингу Сара Эверард. Будучи в лондонском районе Брикстон-Хилл, она пропала без вести после того, как вышла из дома друга возле Клэпхэм-Коммон, чтобы пройти домой пешком.

9 марта Уэйн Кузенс, офицер столичной полиции 
из отдела парламентской и дипломатической защиты, был арестован в Диле, графство Кент, сначала по подозрению в похищении Сары Эверард, а затем по подозрению в ее убийстве. 10 марта останки Сары были обнаружены в лесу недалеко от Эшфорда, Кент. Два дня спустя Кузенс был обвинен в похищении и убийстве. 13 марта в Лондоне прошла панихида в честь Сары Эверард, вызвавшая неоднозначную реакцию полиции и четыре ареста за нарушение правил, связанных с эпидемией COVID-19.

Биография жертвы 
Сара Эверард родилась в Суррее в 1987 году. Она выросла в Йорке, где училась в школе Фулфорд. Изучала гуманитарную географию в Обществе Святого Катберта Даремского университета с 2005 по 2008 год. В последнее время она жила в районе Брикстон-Хилл и работала директором по маркетингу в агентстве цифровых медиа.

Инцидент и расследование 
Около 21:00 по Гринвичу 3 марта 2021 года Сара Эверард вышла из дома друга в Клэпхэме, к западу от Клэпхэм-Коммон. Считается, что она прошла через холм по южной кольцевой дороге A205 на пути к своему дому. Она говорила со своим парнем по мобильному телефону около пятнадцати минут и согласилась встретиться с ним на следующий день.  В 21:30 последний раз ее видели на кадрах, снятых камерой дверного звонка на Пойндерс-роуд. Запись с камер видеонаблюдения из автобуса, проезжающего по ее маршруту, способствовала расследованию. Ее парень обратился в полицию 4 марта после того, как она не встретилась с ним. 

10 марта полиция обыскала лесной массив возле бывшего развлекательного центра в Грейт-Карте, в  из Эшфорда, Кент, нашли человеческие останки в большом мешке. Они также обыскали гараж, связанный с подозреваемым, на вершине Белых скал, рядом с батареей Святого Мартина. 12 марта тело Эверард было опознано по стоматологическим записям.

14 марта милиция оцепила  раздела The Rope Walk в Сэндвиче, Кент, в связи с расследованием. Мэр Сэндвича Джефф Франклин указал, что была ограничена кордоном .

Подозреваемый и судебное разбирательство 
9 марта полиция Кента арестовала Уэйна Кузенса, 48-летнего констебля Cтоличной полиции, имеющего право на ношение огнестрельного оружия в его доме в Диле по подозрению в похищении. 10 марта, в день обнаружения останков Эверард, он был повторно арестован по подозрению в убийстве.

Кузенс был зачислен в столичную полицию в сентябре 2018 года и назначен в отдел парламентской и дипломатической защиты, отвечающим за защиту дипломатических представительств. Женщина, проживающая по его адресу, была арестована по подозрению в пособничестве преступнику, после чего освобождена без предъявления обвинений.

11 марта Кузенс был ненадолго госпитализирован из-за травмы головы, полученной во время содержания под стражей, прежде чем вернуться в полицейский участок . По сведениям полиции, травма была получена, когда он был один в своей камере. Однако на следующий день он снова получил повреждение.

Коузенс был обвинен в похищении и убийстве Эверард 12 марта с санкции Королевской прокуратуры.

30 сентября 2021 года Коузенс был приговорён к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Общественная реакция
10 марта 2021 года перед штаб-квартирой столичной полиции в Нью-Скотланд-Ярде прошла молчаливая панихида. Акция «Восстановите закон на улицах», запланированная на 13 марта на Клэпхэм-Коммон, была отменена после того, как были прерваны переговоры с полицией. Полиция сообщила организаторам, собрание будет считаться незаконным в связи с ограничениями пандемии COVID-19, и суд отказал в просьбе вмешаться в решение полиции. Подобные мероприятия, запланированные в Эдинбурге и Кардиффе, были официально отменены в пользу онлайн-мероприятий. Однако бдения по-прежнему проводились в нескольких британских городах, включая Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Лидс, Ноттингем и Шеффилд.

После исчезновения и смерти Сары Эверард министр внутренних дел Прити Патель опубликовала заявление, в котором говорится, что «каждая женщина должна чувствовать себя в безопасности, гуляя по нашим улицам, не опасаясь преследований или насилия» в то время как мэр Лондона Садик Хан заявил, что улицы Лондона небезопасны для женщин и девочек. Патель объявила, что рассматриваются новые законы для защиты женщин от сексуальных домогательств в общественных местах, в том числе ввести статью за публичные домогательства.

Столичная полиция обратилась в Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) с просьбой провести расследование относительно того, отреагировали ли два офицера должным образом на сообщение от 28 февраля о том, что Кузенс неприлично вёл себя в южной части Лондона; его задержали по подозрению в совершении этого преступления уже после обвинения в убийстве.

13 марта 2021 год в Кэптхэмской общине состоялось бдение в честь Эверард. В начале дня сотни людей пришли засвидетельствовать свое почтение. Кэтрин, герцогиня Кембриджская, присутствовала при Кенсингтонском дворце с заявлением, в котором говорилось, что герцогиня «помнит, каково было гулять по ночному Лондону перед замужеством».

В 18:00, когда большая толпа собралась у эстрады парка, чтобы послушать речи, четыре человека были арестованы за нарушение общественного порядка и за нарушение Закона о коронавирусе 2020 года. Решение столичной полиции разогнать толпу, и ее поведение при насильственном аресте посетителей и переходе через возложенные ими цветы вызвали общественный гнев. Сэр Кейр Стармер, лидер Лейбористской партии, назвал реакцию полиции "глубоко тревожной". Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он «глубоко обеспокоен» видеозаписями событий.  Мэр Хан назвал действия полиции и аресты «несоразмерными и неуместными».

Сэр Эд Дэйви, лидер либерал-демократов, призвал к отставке комиссара полиции Даму Крессиду Дик. Дик отказалась уйти в отставку и отвергла критику реакции полиции. Помощник комиссара Хелен Болл заявила, что акция была необходима, поскольку «сотни людей стояли вместе, что создавало вполне реальный риск легкого заражения COVID-19», а федерация столичной полиции заявила, что нападению подверглись 26 полицейских. Министр внутренних дел Прити Патель поручила «изучить извлеченные уроки из полицейской службы на мероприятии», которая должна быть проведена инспекцией полиции Ее Величества, надзирающей за действиями полиции.  

14 марта более 1000 человек прошли маршем протеста от Нью-Скотланд-Ярда на Парламентскую площадь; реакция полиции была описана как «невмешательство» и «заметно отличающаяся» от реакции 13 марта.

Примечания 

2021 год в Лондоне
Убийства в Великобритании
Бывшие пропавшие без вести
Выпускники Даремского университета
Выпускники Общества Святого Катберта (Даремский университет)